Курбатов, Алексей: 
 Курбатов, Алексей Ильич (1844—1885) — русский инженер-технолог и металлург.
 Курбатов, Алексей Олегович (род. 12 февраля 1983 года в Москве)Мировая премьера оперы «Черный монах» А.Курбатова  /  — Алексей Курбатов родился 12 февраля 1983 в Москве // muzcentrum.ru, 16 03 2014 — российский композитор и пианист, ассистент Михаила Воскресенского, весной 2022 уехал в США.
 Курбатов, Алексей Юрьевич (род. 1994) — российский профессиональный велогонщик.

Примечания